

Localidades

Granby (Quebec)

Granby (Colorado)
Granby (Missouri)

Ou ainda:
North Granby

Desambiguações de topônimos